Gänsel steht für:
 oberdeutsch das Jungtier der Gänse, siehe Gössel
 sächsisch der Hühnerschwamm, siehe Pfifferling